Сурис может означать:

Фамилия 
 Сурис, Арнольд Давидович (1908—?) — советский архитектор, лауреат Сталинской премии.
 Сурис, Борис Давыдович (1923—1991) — советский искусствовед и коллекционер.
 Сурис, Георгиос (1853—1919) — новогреческий поэт-сатирик, драматург и публицист.
 Сурис, Роберт Арнольдович (род. 1936) — российский физик, доктор физико-математических наук.

Топоним 
 Сурис — река в Канаде и США.